Кард:
 Кард, Дэвид (род. 1956) — канадский экономист.
 Кард, Орсон Скотт (род. 1951) — американский писатель-фантаст.
 Кард, Пеэтер (настоящее имя Пеэтер Шмаков; 1940—2006) — советский и эстонский актёр театра и кино, театральный режиссёр.
 Кард, Эндрю (род. 1947) — американский государственный деятель.
 Кард — село в марзе Сюник, Армения.
 Кард — иранский тип ножа.

См. также 
 Карт